Jean Blanchard peut désigner :
 Jean Blanchard, musicien français ;
 Jean Blanchard, maire de Nantes en 1611 et 1613 ;
 Jean Blanchard, un des martyrs de Vingré, poilus fusillés pour l'exemple en 1914, réhabilité en 1921 ;
 Jean Blanchard  (?-1651), sculpteur français.

Référence